Richard H. Kline (1926–2018) – amerykański operator filmowy
 Richard Kline (ur. 1944) – amerykański aktor
 Rick Kline, Richard Kline – amerykański inżynier dźwięku